Kroppa kan syfta på:

 Kroppa socken – en socken i Värmland i Färnebo härad
 Kroppa landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970
 Kroppa församling – en tidigare församling i Karlstads stift –2010
 Kroppa kyrka – en kyrkobyggnad som ligger i kyrkbyn Nykroppa i Filipstads kommun
 Kroppa distrikt – ett distrkt från 2016

Se även
 Nykroppa – en tätort i Filipstads kommun och kyrkbyn i Kroppa socken